Шатили:

 Шатили — высокогорное село в исторической области Грузии Хевсурети.
 Шатили — река в Грузии.